Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1982 года прошёл 20-21 февраля 1982 года в Ассене (Нидерланды). В нём приняли участие 33 спортсмена. На заключительную дистанцию 10000 м были допущены 16 лучших по итогам 3-х дистанций.

Результаты 

  * = с падением
  NC = не отобрался на заключительную дистанцию
  DNS = не вышел на старт
  DQ = дисквалификаия

Ссылки 
 Результаты на сайте Schaatsstatistieken.nl

Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Февраль 1982 года
Международные спортивные соревнования в Ассене
Чемпионаты мира в Нидерландах
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)